Salajka může být:

 Salajka (národní přírodní rezervace) – chráněné území u obce Bílá v okrese Frýdek-Místek
 Salajka (Horní Lomná) – poutní místo u Horní Lomné u Třince
 Salajka (potok) – pravostranný přítok Spáleného potoka, protékající Dambořicemi
 slovenské pojmenování pro kypřící prášek, jehož hlavní součástí je hydrogenuhličitan amonný
 Starší název pro uhličitan draselný

příjmení osob

 Antonín Salajka (1901–1975) – katolický kněz, teolog a profesor UK
 Bohumil Salajka (* 1954) – český hokejista
 Jiří Salajka st. (1933–2008) – český malíř a grafik, pedagog na UMPRUM
 Jiří Salajka ml. (* 1955) – český malíř a grafik
 Milan Salajka (1928–2012) – duchovní CČH, teolog a profesor UK
 Martin Salajka (fotograf) – český fotograf
 Martin Salajka (grafik) (* 1981) – český malíř a grafik
 Antonín Salajka (fotograf) – český pedagog a fotograf

Rozcestníky - příjmení